Ifugao – prowincja na Filipinach
 Ifugao – grupa etniczna na Filipinach
 ifugao – język grupy Ifugao
 Ifugao – film z 1954 roku w reżyserii Gerardo de León